Sapajou, ou sajou, est un nom vernaculaire vraisemblablement d'origine Tupi de primate platyrhinien (c'est-à-dire un singe d'Amérique), appartenant à la famille des Cebidae. Les sapajous sont répandus dans les forêts humides et chaudes de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud (forêt amazonienne).

C'est un terme générique pour désigner les espèces du genre Cebus, singes capucins .

Étymologie et histoire du mot 

Le terme « sapajou » provient du langage tupi du nord, par déformation du mot  qui se prononce « sajououassou ».

L'usage attesté du mot « sapajou » remonte au début du .

Dès 1762, le Dictionnaire de l'Académie française, , définit le sapajou de façon assez vague comme « une espèce de singe » précisant uniquement qu'il est « fort petit ». À partir de la  (1832-1835), ce dictionnaire ajoute toutefois l'indication géographique « d'Amérique » et comme précision anatomique une « queue prenante ».

D'après Émile Littré, auteur du Dictionnaire de la Langue Française, le sapajou peut désigner tout singe du nouveau monde à la queue préhensile et plus précisément ceux du genre Cebus appelés aussi sajous. Le mot « sajou » est absent des dictionnaires plus anciens, datés d'avant 1874.

À la fin du , le Trésor de la langue française informatisé donne le sapajou comme étant un synonyme de sajou et synonyme usuel de capucin, et le définit plus précisément comme un « genre de singes platyrhiniens » « comprenant un grand nombre d'espèces », localisés en Amérique centrale et du sud. Ils sont décrits avec un « pelage court de couleur sombre » et une « longue queue préhensile ».

Au Canada, un sapajou désigne principalement l'espèce Saimiri sciureus

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des sapajous sont celles des primates de la sous-famille des Cebinae, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur comportement ou leur physiologie respective.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 

Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Sajou capucin - voir Sapajou capucin
 Sajou à front blanc - voir Sapajou à front blanc
 Sajou apelle - voir Sapajou apelle
 Sajou noir - voir Sapajou apelle
 Sapajou à front blanc - Cebus albifrons
 Sapajou apelle - Cebus apella
 Sapajou brun - Cebus olivaceus
 Sapajou capucin - Cebus capucinus
 Sapajou à dos rouge - Saimiri oerstedii
 Sapajou à poitrine jaune - la sous-espèce Cebus apella xanthosternos (syn. Cebus xanthosternus)
 Sapajou à tête noire - Saimiri boliviensis
 Sapajou jaune - Saimiri sciureus

Aspects culturels 
« Sapajou ! » fait partie des insultes du Capitaine Haddock.

Le petit singe Abu, dans le film de Disney Aladdin, est un sapajou.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saimiri
 Singe capucin
 Apelle
 Aide simienne

Lien externe 
 Présentation du totem scout

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)